«Раздельное время» с русским названием «Час выбора» — роман Антона Дончева 1964 года. Самый популярный болгарский роман после «Под игом» Ивана Вазова, отражающий последний период османского расцвета под властью великого визиря Фазиля Ахмед-паши.

По состоянию на 2011 год переведён чем 33 языков народов мира, а в 2016 году он опубликован на китайском языке. В 2009 году роман стал второй в кампании Большого чтения в Болгарии.

Сюжет 
В романе художественно воссоздана судьба населения долины в Родопах в переломное время для болгар, религии, Османской империи, Европы и мира. В 1645 году разразилась Кандийская война. Судьба Османской империи вынудила собрать кровавый налог на «последнюю битву», чтобы победить Республику Святого Марка, и отобрать последнее греческое владение — остров Крит.

Личные судьбы, перипетии и драмы жителей Родоп воссоздаются в романе со всей трагичностью ушедшего времени, но с ароматом чего-то нового и неведомого людям того времени эпохи Просвещения. Действие романа происходит в 1668 году. 25 мая 1666 года янычары под предводительством Фазиля Ахмед-паши отправились в поход по суше и морю на Кандию. Попутно для победы необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы, а те кто откажется, будут жестоко наказаны. 16 сентября 1666 года с Башни Правосудия Шабтай Цви возвестил миру, что принимает ислам, произнеся священное «Аллах велик». В конце 1667 года султан Мехмед IV прибыл к стоявшим в Фессалии янычарам, откуда быстрее получил сведения о ходе военных действий на Крите. Ценой «последней слитой крови» болгар с Родоп была одержана последняя великая победа меча Османа. 25 сентября 1669 года османская армия с триумфом вошла в крепость Кандия, и султан Мехмед IV, услышав о победе, заплакал от радости.

Действующие лица 
 Караибрагим — спаги, которого послали преобразовать долину в Родопах
 Манол — болгарский пастух
 Абдулла Венецианец — исламизированный французский высокородный дворянин, узник Караибрагима, присоединившийся к защите Кандии. Прозвище "Венецианец" получил поскольку сражался на стороне Венеции.
 Дедушка Галушко — мельник, удочеривший Манола
 Сулейман Ага — хозяин горной долины
 Священник Алигорко — монах с Афона
 Момчил — сын Манола
 Елица — невеста Момчила
 Севда — вдова, влюбленная в Манола

Экранизации 
 Время насилия (, 1988) — режиссёр Людмил Стайков.

Примечания 

Романы 1964 года
Литературные произведения Болгарии
Романы на болгарском языке
Романы об Османской империи
Османская Болгария
Эпоха Кёпрюлю